Aulaga hace referencia a varios artículos:

Botánica
Nombre común de la planta Calicotome spinosa
Nombre común de la planta Calicotome villosa
Nombre común de la planta Calluna vulgaris
Nombre común de la planta Echinospartum barnadesii
Nombre común de la planta Echinospartum boissieri
Nombre común de la planta Genista anglica
Nombre común de la planta Genista florida
Nombre común de la planta Genista hirsutaNombre común de la planta Genista scorpiusNombre común de la planta Genista triacanthos
Nombre común de la planta Genista tridens
Nombre común de la planta canaria Launaea arborescens
Nombre común de la planta Thymelaea hirsutaNombre común de la planta Ulex europaeus
Nombre común de la planta Ulex minor
Nombre común de la planta Ulex parviflorus

Además
ONG Ecologista